Wassili Wassiljewitsch Nikitin ist der Name folgender Personen:
* Wassili Wassiljewitsch Nikitin (Mineraloge) (1867–1942), russischer Kristallograf und Mineraloge
 Wassili Wassiljewitsch Nikitin (Flugzeugkonstrukteur) (1901–1955), sowjetischer Flugzeugkonstrukteur